

Geografia 
 Lupi  – municipalità delle Filippine nella Provincia di Camarines Sur
 Lupi  – frazione del comune di Blufi (PA)

Persone 
 Meli Lupi  – nobile famiglia italiana
 Antonio Maria Lupi  – presbitero ed epigrafista italiano
 Bonifacio Lupi  – politico italiano
 Detesalvo Lupi – condottiero italiano
 Filippo Lupi – condottiero italiano
 Ignazio Lupi – presbitero
 Luciano Lupi  – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Marino Lupi  – fantino italiano
 Maurizio Lupi  – politico italiano
 Michele Lupi  – giornalista italiano
 Roberto Lupi  – musicista, compositore e direttore d'orchestra italiano
 Roldano Squassoni-Lupi  – attore italiano
 Vittorio Lupi  – vescovo cattolico italiano

Altro 
 Lupi – famiglia storica lombarda
 Lupi - nobile famiglia di origini longobarde
 Lupi – cognome italiano
 Lupo – mammifero placentato appartenente alla famiglia dei Canidae
 Lupi  – EP di Donatella Rettore
 Volley Lupi Santa Croce  – società di pallavolo maschile di Santa Croce sull'Arno
 Lupi – nome informale della  (dal simbolo dello stemma)
 78º Reggimento fanteria "Lupi di Toscana"  – reggimento della Brigata aeromobile "Friuli"
 Cimitero comunale dei Lupi  – cimitero di Livorno
 Palazzo Lupi – palazzo di Bergamo del XVI secolo

Pagine correlate 
Lupo (disambigua)